Holz:
 Inning am Holz
 Nume de familie
 Arno Holz

Vezi și 
 Hosman (), Sibiu

 Holzer
 Holzkirchen

Toponime germane
Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale